Ávila puede referirse a:

Apellido 

Ávila (apellido) apellido español originario del lugar de su nombre.

Lugares 

Ávila, un municipio español, situado en la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Provincia de Ávila, una provincia del centro de España, ubicada en la comunidad de Castilla y León.
Ciego de Ávila, ciudad y municipio del centro de Cuba, en la provincia homónima.
Provincia de Ciego de Ávila, provincia situada en la región central de Cuba.
Cerro el Ávila, formación montañosa de Caracas, Venezuela.
Quebrada El Ávila, pequeño curso de agua de la ciudad de Caracas, Venezuela.
Estación de Ávila, una estación ferroviaria situada en la ciudad española de Ávila en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Diócesis de Ávila, una sede episcopal de la Iglesia Católica en la ciudad de Ávila, sufragánea de la archidiócesis de Valladolid.
Real Ávila Club de Fútbol, un club de fútbol de España, de la ciudad de Ávila.
Club Deportivo Ávila Vóley, fue un equipo de voleibol femenino de la ciudad de Ávila.

Personas 

Alonso de Ávila (1486-1542), un conquistador español.
Manuel Ávila Camacho (1897-1955), expresidente mexicano.
Gustavo Ávila (1938-), jinete venezolano.
Rebeca Ávila (?-), actriz de doblaje mexicana.
Albert Ávila Zerpa (1989-), artista plástico venezolano.
Marcy Ávila (1997-), actriz, músico y activista venezolana.

Televisión 

Ávila Televisión, un canal de televisión pública y local venezolano de la ciudad de Caracas.